Zátiší ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Zátiší, Ortsteil von Letkov, Okres Plzeň-město
Zátiší (Huttung), Ortsteil von Rumburk, Okres Děčín
Zátiší (Haselpeint), Ortsteil von Jenišov, Okres Karlovy Vary; siehe Zátiší (Jenišov)
Zátiší (Fiebichhäuser), Ortsteil von Teplice nad Metují, Okres Náchod
Zátiší, Ortsteil von Prag
Zátiší, Ortsteil von Horní Lhota u Ostravy, Okres Ostrava-město
Zátiší (Nichthäuser), Ortslage von Frýdlant v Čechách, Okres Liberec
Zátiší (Ruhstadt), Ortslage von Kraslice, Okres Sokolov
Zátiší, Ortslage von Svatoslav u Třebíče, Okres Třebíč